Viradouro pode referir-se a:

Viradouro - município brasileiro do estado de São Paulo
Viradouro - bairro de Niterói (RJ)
Viradouro - escola de samba de Niterói que desfila no carnaval carioca.
Viradouro - escola de samba de Esteio (RS)

Desambiguação